Patel kan som auktorsförkortning betyda:

 Bharat K.C. Patel
 Charmaine K. Patel
 M.K. Patel

Robotskapade auktorsförkortningar